John Plant ist der Name folgender Personen:

* John Plant (Fußballspieler) (1870/1871–1950), englischer Fußballspieler 
 John Plant (Ethnologe) (* 1954), US-amerikanischer Ethnologe und Biologe